ASK kan avse:

 ASK – en studerandekår i Finland, se Arcada studerandekår
 ASK Riga – sportklubb i Lettland

Se även
 Ask – flera